Сері — корінна народність Мексики, які розмовляють мовою сері. Проживають у штаті Сонора на північному заході Мексики.

Топонім 

 Сері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Сері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер